Een verkeersweg:
A391 (Duitsland), zie Bundesautobahn 391
A391 (Frankrijk)
A391 (Groot-Brittannië)